Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless, zwaną Księżną Daisy
 Księżniczka Daisy – książka Judith Krantz
 Księżniczka Daisy – ekranizacja w/w utworu
 Księżniczka Daisy – postać ze świata Mario